Busto pode ser:
 Busto — escultura.
  Busto feminino, seios.
 Busto Garolfo, comuna italiana da Lombardia
 Busto Arsizio, comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos